Faivre est un patronyme français.

Étymologie 
Selon Jean Tosti, spécialiste en onomastique du site Geneanet, Faivre, issu du latin faber, est une des nombreuses variantes de « forgeron »comme , , , , , ,  et .

Localisation 
Faivre est un patronyme présent dans toute la France, particulièrement dans le quart nord-est de la France, et surtout dans le département de la Haute-Saône et du Doubs.

Patronyme 
 Antoine Faivre (1768-1844), littérateur français ;
 Prosper Faivre (1809-1873), aumônier militaire français ;
 Abel Faivre né Jules Abel Faivre (1867-1945), peintre, illustrateur et caricaturiste français ;
 Alexandre Faivre (1945-), historien du christianisme, Professeur des Universités ; 
 Antoine Faivre (1934-2021), historien de l'ésotérisme français ;
 Aurélien Faivre (1978-), joueur de football français ;
 Bertrand Faivre, producteur de cinéma français ;
 Cédric Faivre, joueur de football français ;
 Ferdinand Faivre (1860-1937), sculpteur français ;
 Florence Faivre (née en 1985), actrice et mannequin franco-thaïlandaise.
 Guillaume Faivre (1987-), footballeur suisse ;
 Ghislain Faivre (1928-2011), général de brigade français ;
Gisèle Faivre (1902-1997), féministe et franc-maçonne française ;
 Jacques Faivre (1934-2010), ecclésiastique catholique français ;
 Jacques Faivre (1932-2020), footballeur français ;
 Marcel Louis Faivre dit Marcello Fabri (1889-1945), poète, peintre, philosophe, écrivain, mélomane, critique d'art, fondateur de deux revues ;
 Mathieu Faivre (1992-), skieur français;
 Maurice Faivre (1926-2020), général français ;
 Maxime Faivre (1856-1941), peintre français ;
 Paul Faivre (1886-1973), acteur français ;
 Romain Faivre (1998-), footballeur français ;
 Virginie Faivre (1982-), skieuse freestyle suisse spécialiste du half-pipe et du slopestyle, triple championne du monde.

Patronyme voisin 
 Famille  ;

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme franc-comtois
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien